Невьянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Невьянская волость — в составе Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
 Невьянская волость — в составе Ирбитского уезда Пермской губернии.